Die FIA-GT3-Europameisterschaft 2012 war die siebte und letzte Saison der FIA-GT3-Europameisterschaft.

Insgesamt wurden 12 Rennen an sechs Rennwochenenden in Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal, Russland und in Deutschland gefahren. Der Saisonstart fand am 8. April in Nogaro statt und das Saisonfinale wurde am 23. September auf dem Nürburgring ausgetragen.

Gesamtsieger wurden der Österreicher Dominik Baumann und Maximilian Buhk im Mercedes-Benz SLS AMG GT3 mit 214 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Teams sind in der Saison gestartet:

Bei den Rennen in Moskau und auf dem Nürburgring, die gemeinsam mit der FIA-GT1-Weltmeisterschaft ausgetragen wurden, starteten die GT3-Fahrzeuge statt mit der gewöhnlichen Startnummer mit einer 100ter Nummer.

Rennkalender und Ergebnisse 
Wegen geringer Starterzahlen in der GT3-Europameisterschaft und der GT1-Weltmeisterschaft wurden in den beiden letzten Rennwochenenden die Starterfelder beider Meisterschaften zusammengelegt.

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung

Teamwertung 
Es wurden nur Punkte an Teams vergeben, wenn diese am Rennen mit zwei Fahrzeugen teilnahmen.

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2012